Telecomunicacions:
 Audiència (mitjans de comunicació), públic que rep missatges a través d'un mitjà de comunicació, habitualment televisió o ràdio
 Horari de màxima audiència franja horària amb major audiència d'un mitjà de comunicació sincrònic
 Dret:
 Tràmit d'audiència, part reglamentada de qualsevol procés de les administracions públiques a Espanya prèvia a la resolució definitiva en què els interessats presenten proves o informació addicionals
 Audiència (tribunal) denominació d'alguns tribunals de justícia
 Audiència Nacional d'Espanya a Madrid tribunal encarregat de dirimir casos d'especial gravetat o urgència
 Audiència Provincial òrgan judicial de cada província d'Espanya cada capital de província de l'Espanya
 Reial Audiència, màxims òrgans de justícia als estats de la Monarquia d'Espanya entre el  i XVII